Panamerika, auch Pan-Amerika, steht, nicht einheitlich definiert, für:

 den Doppelkontinent Amerika bzw. Teile davon,
 die vom Panamerikanismus eingeschlossenen Länder,
 die teilnehmenden Länder am Panamerikanischen Kongress,
 die teilnehmenden Länder an den Panamerikanische Spielen.

Siehe auch:
 Pan American
 Panamericana (Begriffsklärung)